Janusz Kołodziej – poseł z ramienia Ligi Polskich Rodzin
 Janusz Kołodziej – żużlowiec